Кондраши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кондраши — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Кондраши — село в Иловлинском районе Волгоградской области.

Другое 
 Кондраши — железнодорожная платфома Волгоградского региона Приволжской железной дороги